Still Life – komputerowa gra przygodowa
 Still Life – kanadyjski film z 1988 roku
 Still Life – album zespołu Opeth
 Still Life – album zespołu Van der Graaf Generator
 Still Life – album The Rolling Stones